Ері Нодзумі і Мію Като були чинними чемпіонками, але Като вирішила того року не брати участі. Нодзумі грала в парі з Ейджою Мугаммад, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли сестри Hsieh Shu-ying і Сє Шувей, 1–6, 6–7(3–7).

Сіяні пари 
Перші дві сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
 Draw 

Hawaii Tennis Open
WTA 125K series 2017